Luri (Roma), een groepering binnen de Roma
Luri (taal), een Iraanse taal
Luri (Corsica), een gemeente in de Franse regio Corsica